Barbeau ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Barbeau (* 1945), US-amerikanische Filmschauspielerin
 François Barbeau (* 1935), kanadischer Kostümdesigner und Theaterdirektor
 Jean Barbeau (* 1945), kanadischer Dramatiker
 Marcel Barbeau (1925–2016), kanadischer Maler, Bildhauer, Filmemacher
 Marion Barbeau (* 1991), Tänzerin und Schauspielerin
 Marius Barbeau (1883–1969), kanadischer Ethnologe und Folkloreforscher

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Barbeau (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 eine französische Handelsbezeichnung für den Speisefisch Barbe

Siehe auch:
 Barbo